Liste Swadesh de 207 mots en français et en turc.

Présentation

Liste

Orthographe 
Lorsque les mots ont des formes multiples (conjugaison des verbes, accords en genre ou en nombre, déclinaisons), l'orthographe retenue est la suivante :
 verbes : infinitif
 autres mots : neutre ou masculin, singulier, nominatif (sujet)
Pour les cas particuliers (pas d'infinitif, nom féminin, nom toujours au pluriel par exemple), c'est la forme la plus simple qui est utilisée.

Voir aussi

Bibliographie 
 Dictionnaire de poche français-turc / turc-français, İnkılâp, İstanbul 1993 - 
 Le turc sans peine, Assimil, Chennevières-sur-Marne 1992, 
 Les langages de l'humanité (Michel Malherbe), Robert Laffont, Paris 1995 -

Article connexe 
 Turc

Liens externes 
  Dictionnaires de turc (Lexilogos)
  Dictionnaire multilingue
  Wiktionnaire : Liste Swadesh
  Vikisözlük (Wiktionnaire turc)

turc
Langue turque